Enjoy Yourself ("divertiti", "goditi la vita" in lingua inglese) può riferirsi a:

Enjoy Yourself (It's Later than You Think) (1949), brano di Louis Prima, scritto da Carl Sigman e Herb Magidson, interpretato da diversi artisti nel corso degli anni
Enjoy Yourself  – singolo dei The Jacksons del 1976
Enjoy Yourself  – album di Kylie Minogue del 1989
 Enjoy Yourself  – singolo di A+ del 1998
Enjoy Yourself  – album di Billy Currington del 2010
Enjoy Yourself  – singolo promozionale di Pop Smoke del 2020